Ратманов — фамилия:

 Ратманов, Георгий Ефимович (1900—1940) — советский океанограф и гидролог.
 Ратманов, Иван Алексеевич (1793—1842) — Георгиевский кавалер, капитан-лейтенант.
 Ратманов, Макар Иванович (1772—1833) — русский мореплаватель, Георгиевский кавалер, вице-адмирал.
 Остров Ратманова — остров в составе островов Диомида в Беринговом проливе, самая восточная точка территории Российской Федерации.